Данько́ — українське прізвище.
 Данько Володимир Григорович  — доктор технічних наук, професор.
 Данько Микола Іванович — український науковець, політик.
 Данько Микола Іванович (художник) — український театральний художник. Головний художник Київського державного академічного театру ляльок.
 Данько Микола Михайлович — український поет, письменник, журналіст, бібліофіл.
 Данько Тарас Григорович — український спортсмен з вільної боротьби.
 Данько Тетяна Григорівна — український критик, редактор.
Українські прізвища